Chapter One – album di Ella Henderson
Chapter One: Blue – EP di Bea Miller
Chapter One: Greatest Hits – album di raccolta di Jay-Z
Chapter One: Latin America – album di Gato Barbieri
Greatest Hits: Chapter One –  raccolta di brani dei Backstreet Boys
Greatest Hits: Chapter One –  raccolta di brani di Kelly Clarkson
Chapter One ~Complete Collection~ – raccolta di Beni

Pagine correlate
Chapter Two